Афона́сьев — русская фамилия, фонетический вариант фамилии Афанасьев.

Известные носители:
 Афонасьев, Тихон Харитонович (1884—1919) — российский военный, войсковой старшина.
 Афонасьева, Анна Дмитриевна (род. 2001) — российская шахматистка.